Gibraltar Second Division Cup –  pucharowe rozgrywki piłkarskie zainaugurowane w 2014 roku, w których uczestniczą kluby z Gibraltar Division 2.

Zwycięzcy turnieju 
 2014-15 Europa Point F.C.
 2015-16 Europa Point F.C.

Zobacz też 
 Rock Cup

Przypisy 

Gibraltar
Rozgrywki piłkarskie na Gibraltarze